Лазовичи  — топоним:

Белоруссия 
 Лазовичи — агрогородок в Клецком районе Минской области.
 Лазовичи — деревня в Несвижском районе Минской области.